Quadrivio ima više značenja:
 Quadrivio, Salerno
 Quadrivio, Treviso